Горриаран () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Горриаран, Фернандо (род. 1994) — уругвайский футболист, атакующий полузащитник.
 Горриаран, Энрике (1941—2006) — аргентинский политик, партизан, основатель Революционной партии трудящихся и руководитель Революционной армии народа.